

Населені пункти та їхні частини
 Радоґощ — село в гміні Любань Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Радоґощ — село в гміні Осек Староґардського повіту Поморського воєводства
 Радоґощ — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві

Примітки